Die Abkürzung ICRA steht für:
 International Catholic Rural Association, landwirtschaftliche katholische Vereinigung, siehe Internationale katholische bäuerliche und ländliche Vereinigung
 International Center for Relativistic Astrophysics, einen internationalen Zusammenschluss von Universitäten, die sich mit dem Thema der relativistischen Astrophysik beschäftigen, mit Sitz in Rom 
 International Collegium of Rehabilitative Audiology 
 International Conference on Robotics and Automation, bedeutendste internationale Robotik-Konferenz
 International Cultivar Registration Authority, internationale Stelle für die einheitliche Benennung von Kulturpflanzen-Sorten
 Internet Content Rating Association, unabhängige, internationale Jugendschutzorganisation

Abkürzung